Ньєль-ле-Дола́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південний захід від Парижа, 75 км на південь від Нанта, 13 км на південний захід від Ла-Рош-сюр-Іона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 914 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2292,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету
 Ньєль-ле-Долан на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ньєль-ле-Долан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вандея